Il doppio del torneo di tennis Nottingham Challenger I 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Filip Prpic e Nicolas Tourte che hanno battuto in finale Jamie Delgado e Jamie Murray 6-4, 4-6, [10-7].

Teste di serie 

 Jamie Delgado /  Jamie Murray (finale)
 Alessandro Motti /  Uros Vico (semifinali)

 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (primo turno)
 Josh Goodall /  Ross Hutchins (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nottingham Challenger I 2006